Kingsley se poate referi la:

Persoane
Kingsley (nume)

Toponime
În Africa de Sud:
Kingsley, Kwazulu-Natal

În Anglia:
Kingsley, Cheshire
Kingsley, Hampshire
Kingsley, Staffordshire

În Australia:
Kingsley, Western Australia

În Canada:
Kingsley No. 124, Saskatchewan

În Statele Unite:
Kingsley, Iowa
Kingsley, Kentucky
Kingsley, Michigan
Kingsley Corners, Wisconsin
Kingsley Plantation, Florida
Kingsley Township, Forest County, Pennsylvania

Alte sensuri
Kingsley College, Melbourne, Australia
Kingsley Hall, Londra, Anglia
The Kingsley Tufts Poetry Award
Perrey and Kingsley
Kingsley Royal, mascota Reading F.C.
Kingsley Field
Kingsley's Adventure, joc video